

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Opaka – część wsi Wola Nieszkowska w woj. małopolskie\m, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Opaka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów

Za granicą 
 Opaka – miasto w Bułgarii obwodzie Tyrgowiszte
 Opaka  − gmina w Bułgarii, siedzibą jest ww. miasto
 Opaka – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Opaka Duża